Bradbury kan som auktorsförkortning betyda:

 John F. Bradbury
 J.Platt Bradbury

Robotskapade auktorsförkortningar